Landesregierung Katschthaler steht für folgende Landesregierungen von Salzburg:

 Landesregierung Katschthaler I, 3. Mai 1989 bis 2. Mai 1994
 Landesregierung Katschthaler II, 2. Mai 1994 bis 24. April 1996